Cupa Elveției (; ; ; ) este o competiție anuală de fotbal de cupă națională din Elveția. Campionii curenți sunt cei de la FC Basel.

Finale 
Toate finalele jucate:

Câștigători și Finaliști

Note

Legături externe 
 SFV Swiss Cup homepage
 Switzerland Cup Finals, RSSSF.com

Fotbal în Elveția
Cupe naționale de fotbal